Гуанта́намо () — город на юго-востоке Кубы, административный центр провинции Гуантанамо.

В 15 км от города, на берегу залива Гуантанамо, расположена военная база Гуантанамо США (вечная аренда с 1903 года), на территории которой находится так называемая «тюрьма в Гуантанамо». Куба требует возвращения принадлежащей ей территории суши и моря в районе Гуантанамо.

История 
Название «гуантанамо» происходит из языка таино и означает «земля между рек». Первое упоминание относится к 1510 году.

Город основан в 1514 году.

В 1962 году здесь началось издание провинциальной газеты «Venceremos».

В 1970 году численность населения составляла 134,1 тыс. человек, здесь действовали предприятия пищевой и текстильной промышленности, а также завод напильников.

В 1977 году при содействии ГДР здесь был построен и введён в эксплуатацию полиграфический комбинат им. Хуана Маринелло.

В 1987 году население составляло 179 тыс. человек, основой экономики являлись пищевкусовая, текстильная и обувная промышленность.

Транспорт 
Узел автодорог и узловая станция Кубинской железной дороги.

См. также 
 «Гуантанамера»

Примечания 

 
Порты Карибского моря